Соревнования по академической гребле среди одиночек у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 6 по 13 августа в лагуне Родригу-ди-Фрейташ. В соревнованиях примут участие 32 спортсменки из 32-х стран. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине является чешская гребчиха Мирослава Кнапкова.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительный этап 
Первые три спортсменки из каждого заезда напрямую проходят в четвертьфинал соревнований. Все остальные спортсменки попадают в отборочные заезды, где будут разыграны ещё шесть путёвок в следующий раунд.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Заезд 5

Заезд 6

Отборочный этап 
Первые две спортсменки из каждого заезда проходили в четвертьфинал соревнований. Все остальные гребчихи попадади в полуфинал E/F, где продолжали борьбу за места с 25-го по 32-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Четвертьфинал 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходят в полуфинал соревнований. Все остальные гребчихи попадают в полуфинал C/D, где продолжат борьбу за места с 13-го по 24-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Полуфинал

Полуфиналы E/F 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходят в финал E, а остальные в финал F

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы C/D 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходят в финал C, а остальные в финал D

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы A/B 
Первые три спортсменки из каждого заезда проходят в финал A, а остальные в финал B

Заезд 1

Заезд 2

Финал

Финал F

Финал E

Финал D

Финал C

Финал B

Финал A

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации гребли (FISA)

Женские спортивные соревнования